Pittsburgh Pirates – squadra della Major League Baseball
 Pittsburgh Pirates – vecchio nome dei Pittsburgh Steelers, squadra della National Football League
 Pittsburgh Pirates (NHL) – squadra scomparsa della National Hockey League
 Pittsburgh Pirates (pallacanestro) – squadra di pallacanestro attiva dal 1936 al 1938 in NBL